Pieve di San Vittore a Calcio, in provincia di Bergamo
 Pieve di San Vittore a Rapolano Terme
 Pieve di San Vittore a San Vittore, frazione di Salsomaggiore Terme

 Pieve di San Vittore – antica pieve ecclesiastica dell'arcidiocesi di Milano con capoluogo Rho